Molekulska formula -{C25H25NO2}- se može odnositi na:

 JWH-081
 JWH-164